Misbun ist der Name folgender Personen:

 Misbun Ramdan Mohmed Misbun (* 1991), malaysischer Badmintonspieler
 Misbun Sidek (* 1960), malaysischer Badmintonspieler